

Miejscowości w Polsce 
 Korytów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko 
 Korytów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Gaworzyce 
 Korytów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Radziejowice

Zobacz też 
 Korytowo
 Korytno